Agni – dio del fuoco nella religione induista
Agni – popolazione della Costa d'Avorio
Agni – lingua del popolo omonimo
Agni – missile balistico sviluppato dall'India
Agni – antico nome della città di Qarašahr, nella quale sono stati ritrovati importanti manoscritti in tocario
Agni – mitologico re svedese